Соревнования в скиатлоне среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 21 февраля. Впервые в карьере чемпионом мира стал российский лыжник Максим Вылегжанин, опередивший на финише швейцарца Дарио Колонья и канадца Алекса Харвей.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015